Делегаты XIX конференции КПСС (28 июня — 1 июля 1988 года).



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

Б

Т

У

Ф

Б

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Источник 
 Список делегатов

Списки делегатов по съездам КПСС